

Patronyme 

 Pierre-Nicolas Beauvallet (1749-1828), sculpteur français ;
 Pierre-François Beauvallet (1801-1875), acteur et dramaturge français ;
 Léon Beauvallet (1828-1885), son fils, acteur et dramaturge français ;
 Frantz Beauvallet (1850-1889), son fils, écrivain et dramaturge français ;
 Jacques Beauvallet (1909-2000), général français ;
 Jean-Daniel Beauvallet (1963-), journaliste français.

Titres 

  (1929), nouvelle de Georgette Heyer.